Prahova (rzeka) – rzeka w Rumunii, dopływ Jałomicy 
 Okręg Prahova – okręg administracyjny w południowej Rumunii